Суперэттан 2015 — 16-й сезон с момента создания футбольной лиги Швеции в таком формате. Сезон стартовал 3 апреля и закончился 1 ноября 2015 года. В турнире приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Официальный сайт

2015
Швеция
Спорт в Швеции в 2015 году